augsburgi csata – 910-ben Augsburg mellett lezajlott első, magyar győzelemmel végződött csata
 augsburgi csata – 955-ben Augsburg mellett lezajlott második, magyar vereséggel végződött csata